O termo Estádio Metropolitano pode se referir a:

 Estádio Metropolitano de Mérida, na Venezuela
 Estádio Metropolitano de Fútbol de Lara, em Barquisimeto, Venezuela
 Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, Colômbia
 Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilha, Colômbia

Metropolitano